Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1994, classée en catégorie Tier II, se dispute du 10 au .

Kimiko Date remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary Joe Fernández, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patty Fendick et Meredith McGrath.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 1994)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1994 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Sydney
Tennis en Australie en 1994
Tennis en janvier 1994